Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll 1996 spelades mellan den 4 september 1994 och 30 juli 1995.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll
1994 i Afrika
1995 i Afrika
Fotbollsåret 1994
Fotbollsåret 1995